

Sigle 
 Disc jockey  – figura professionale del mondo della musica
 Dow Jones  –  indice della borsa di New York
 Devon Joseph  –  concorrente della serie animata A tutto reality: L'isola, A tutto reality: Azione! e A tutto reality: Il tour.
 Data journalism  – giornalismo di precisione
DJCI – Deejay chiama Italia

Codici 
 DJ – codice vettore IATA di Virgin Blue/Pacific Blue/Polynesian Blue
 DJ – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Gibuti
 DJ – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Dolj (Romania)

Informatica 
 .dj  – dominio di primo livello di Gibuti

Musica 
 DJ  – stile di musica reggae conosciuta anche come "DJ Style"
 DJ  – singolo di David Bowie del 1979, dall'album Lodger
 DJ  – singolo di Jamelia del 2004, dall'album Thank You

Personaggi 
 DJ  – personaggio della serie animata A tutto reality
 DJ  – personaggio dei Transformers
 DJ  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Religione 
 D.J. – Discepole di Gesù

Altro 
 DJ – targa automobilistica di Jelenia Góra (Polonia)
 Deutsche Jungvolk – organizzazione della Germania nazista

Pagine correlate 
 Deejay (disambigua)
 Dee Jay (disambigua)